KJK steht für:
 Kreisjugendkonvent, höchste Gremium der EKD auf kreiskirchlicher Ebene zur Interessenvertretung der Evangelischen Jugend
 Kystjegerkommandoen, eine amphibische Spezialeinheit der norwegischen Marine
 Kinder- und Jugendfilm Korrespondenz, deutsche Fachzeitschrift mit dem Schwerpunkt Kinder- und Jugendfilm
 Karl-Jaspers-Klinik Wehnen, ein Fachkrankenhaus für Psychiatrie und Psychotherapie
 Flughafen Kortrijk-Wevelgem (IATA-Code), Flughafen von Kortrijk, Belgien

kjk steht für:
 Hochland-Konjo (ISO-639-3-Code), Varietät von Konjo (Sprache), austronesische Sprache

Abkürzung